

Марбах-ам-Неккар — місто в землі Баден-Вюртемберг

Марбах — громада в кантоні Санкт-Галлен